Feldzug Heinrichs III. steht für:

 Feldzug Heinrichs III. nach Ceri (1228)
 Frankreichfeldzug Heinrichs III. (1230)
 Feldzug Heinrichs III. nach Wales (1241)